Kosmos Theater steht für:

 KosmosTheater, Theater in Wien
 Theater Kosmos, Theater in Bregenz
 Kosmos (Berlin), Kino in Berlin